German kan syfta på:

 German – en enskild medlem av ett germanfolk, se germaner
 Germansk järnålder – en period som varade mellan år 400 och 800 e.Kr. i norra Europa
 Germanska språk – en av grenarna i den indoeuropeiska språkfamiljen
 Germanska ljudskridningen – en serie ljudförändringar i de germanska språkens forna historia
 Germansk rätt – en rättstradition som utvecklades hos de gamla germanska stammarna under forntiden
 Germansk religion – den förkristna religion som primärt traderades från släkte till släkte hos germanska folk
 Germanien – namn i Romerska riket för landområdet öster om Rhen och norr om Alperna
 Germania Inferior – en romersk provins

Geografi

Bulgarien 
2 German (distrikt), Oblast Sofija grad, Stolitjna Obsjtina,

Grekland 
3 Ágios Germanós, ort, Västra Makedonien, Nomós Florínis,

Indonesien 
4 Desa German, administrativ by, Jawa Timur,

Isle of Man 
5 German, Isle of Man,

Se även
 Förtyskning

Robotskapade Indonesienförgreningar